Mario Kart 3 peut faire référence à :

Mario Kart: Super Circuit (GBA, 2001)
Mario Kart Arcade GP DX (Arcade, 2013)